Гаплогруппа T2 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Палеогенетика

Неолит 
Анатолийский неолит
 CCH163 | 2017 F.96 __ Çatalhöyük (South M, building 50) __ Конья (ил), Турция __ 6816-6597 calBCE (7850±30 BP, UCIAMS-143259) __ Ж __ T2.

Могильники мариупольского типа
 I5957 | Grave 10 __ Vil’nyanka __ Вольнянка (Вольнянский район), Запорожская область, Украина __ 5470-5221 calBCE (6365±30 BP, PSUAMS-3981) __ M __ I2-P222 (xP78,xL703,xBY1003,xL1195) # T2.

Доисторическая Иберия
 CAS-180 __ Los Cascajos (Navarre) __ Лос-Аркос, Эстелья-Оксиденталь, Наварра (провинция), Испания __ 6185–5185 BP __ T2.

Бронзовый век 
Алалах
 ALA029 | 45.44, Locus 79, AT 7695 __ Хатай (ил), Турция __ 1880-1695 calBCE (3465±26 BP, MAMS-33694) __ Ж __ T2.

Тель-Мегиддо
 I10100 | S10100.E1.L1 __ Мегидо (региональный совет), Северный округ (Израиль) __ 1688-1535 calBCE (3338±21 BP, RTK-7899) __ Ж __ T2.

Железный век 
Скифская культура
 MJ-47 | 15 __ Mamai-Gora (object 175, burial 1) __ Великая Знаменка (Каменско-Днепровский район), Запорожская область, Украина __ 725-394 calBCE (2390±30 BP) __ Ж __ T2.

 RD-7 __ Mukhin II (grave 2) __ Мухино (Липецкая область), Ростовская область, Россия __ VI в. до н.э. __ T2.

Раннесарматская культура
 Pr8 __ Pokrovka (kurgan 2) __ Покровка (Новосергиевский район), Оренбургская область, Россия __ 5–2 c. BCE __ T2.

Средние века 
Первое Болгарское царство
 NJ 84 __ Nojarevo (grave 84) __ Ножарево, Главиница (община), Силистренская область, Болгария __ VIII–IX вв. __ T2.

Викинги (даны)
 VK281 | Denmark_Barse Grav A __ Bårse __ Престё, Вордингборг (коммуна), Зеландия (регион), Дания __ X век __ М __ I1a1b1a1 > I-Y5612* # T2.

Королевство Дания
 R1 __ Riisby (grave 1) __ Вордингборг (коммуна), Зеландия (регион), Дания __ 1350–1450 AD __ Ж (20) __ T2 > T2e.

Примечания

Публикации 

2010
 
2011
 
2012
 
2015
 
2017
 
2018
 
2019
 
2020
 
 
 
2021

Ссылки 
 
 T2 — Haplogroup
 Ancient DNA: T2

Гаплогруппа T2 (мтДНК)